

Cinéma 
 Illusions, film français de Jean Manoussi sorti en 1920 ;
 Illusions, film français de Lucien Mayrargue sorti en 1930 ;
 , film américain de Julie Dash sorti en 1982 ;
 Illusions, film français d'Alain Payet sorti en 1998 ;
 Des illusions,  film de Étienne Faure sorti en 2009,
 Illusions (2014), film à énigme américain réalisé par Michael Polish et écrit par Mike Le et Amy Kolquist.

Musique 
 Illusions, album créé par Thomas Bergersen, publié en 2011.